Pessoas
Paulo Ricardo - cantor brasileiro
Paulo Ricardo (padre) - sacerdote brasileiro
Paulo Ricardo (futebolista) - jogador brasileiro

Desambiguações de antropônimos